Константиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Константиновское сельское поселение — входит в Малмыжский район

Краснодарский край 
 Константиновское сельское поселение — входит в Курганинский район

Мордовия 
 Константиновское сельское поселение — входит в Ромодановский район

Московская область
 Константиновское сельское поселение — входит в Раменский район

Республика Татарстан 
 Константиновское сельское поселение — входило в Высокогорский район, упразднено (объединено с г. Казань) в 2007 году

Хабаровский край 
 Константиновское сельское поселение — входит в Николаевский район.

Ярославская область
 Константиновское сельское поселение — входит в Тутаевский район